Gone ist der Titel von:

 Gone – Lauf um dein Leben, ein Thriller aus dem Jahr 2007
 Gone (2012), ein US-amerikanischer Thriller
 Gone (Michael Grant), eine dystopischen Buchreihe von Michael Grant
 Gone (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2017